Шерпур — топоним. 

 Шерпур — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого округа. 
 Шерпур — город на севере Бангладеш в округе Богра, административный центр одноимённого подокруга.
 Шерпур — округ на севере Бангладеш. Входит в состав области Маймансингх.
 Шерпур — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Богра.
 Шерпур-Садар — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Шерпур.